Santa Celha dei Vinhas (en francès Sainte-Cécile-les-Vignes) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Ausança

Referències 

Municipis de la Valclusa